Kobrin (bielorús: Ко́брын, Ко́брынь; polonès: Kobryń; rus: Ко́брин ( Kobrin)) és una ciutat de la Província de Brest a Bielorússia i centre del Districte de Kobrin. La ciutat es troba a la cantonada sud-oest de Bielorússia a la confluència del Riu Mukhavets amb el Canal Dnepr-Bug. La ciutat es troba 52 km a l'est de la ciutat de Brest. Kobrin és situada a 52.12.58N de latitud i 24.21.59E longitud. El 1995, tenia una població de 51,500.

Fills Il·lustres 
 Oscar Zariski (1899-1986), matemàtic

Ciutats de Bielorússia